Boven-Saramacca (rivier), rivier in Suriname
 Boven-Saramacca (ressort), ressort in Suriname